Gino Bianco (1916-1984),  pilota automobilistico brasiliano di origine italiana. 
Gino Bianco (1932-2005), scrittore e giornalista, ricercatore di storia moderna e contemporanea.